Emirat de Zazzau, regne haussa de Zazzau, després de Zaria
 Emirat de Zazzau o Emirat de Zaria, emirat fulani successor del regne haussa
 Zazzau o Zaria (Nigèria), ciutat de Nigèria